Никола́й Кучере́нко:
 Кучеренко, Николай Алексеевич (1908—1976) — советский танковый конструктор, один из создателей танков серии БТ и Т-34.
 Кучеренко, Николай Евдокимович (1939—2007) — советский учёный в области радиационной биохимии, доктор биологических наук, профессор.
 Кучеренко, Николай Пантелеймонович (1909—1945) — полковник, Герой Советского Союза.